Familie – belgijska opera mydlana emitowana od 30 grudnia 1991 roku na kanale vtm. Serial jest emitowany pięć razy w tygodniu.

Aktualna obsada

Przypisy 

Belgijskie seriale telewizyjne
Telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1991